Romániai települések:

 Fundáta, Beszterce-Naszód megyében
 Valea, Dâmbovița megyében
 Valea, Gorj megyében
 Valea, Hunyad megyében
 Jobbágyfalva, Maros megyében